Вобюе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 33 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 311 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 743,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вобюен на сайті французького Національного інституту географії
 Вобюен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вобюен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вобюен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена